Гексозамінідаза B () – білок, який кодується геном HEXB, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 556 амінокислот, а молекулярна маса — 63 111.

Цей білок за функціями належить до гідролаз, глікозидаз. 
Локалізований у лізосомі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Гідролази